Плисківський район — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні XX століття:
 Плисківський район — Бердичівської округи, Київської та Вінницької областей;
 Плисківський район — Ніжинської округи.